|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Tachikawa (officieel Toray Pan Pacific Open) van 2018 vond plaats van 17 tot en met 23 september 2018 in de Japanse stad Tachikawa. Het was de 35e editie van het Pan Pacific Open. Er werd gespeeld op de hardcourt-binnenbanen van de Arena Tachikawa Tachihi, omdat het Ariake Colosseum in Tokio (de gebruikelijke locatie van dit toernooi) in verbouwing was.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigster Caroline Wozniacki uit Denemarken nam via een wildcard aan het toernooi deel. Zij kreeg een bye voor de eerste ronde, maar verloor meteen haar openingspartij in de tweede ronde.

Het vierde reekshoofd, Karolína Plíšková uit Tsjechië, won het toer­nooi. In de finale versloeg zij de als derde geplaatste Japanse Naomi Osaka in twee sets. Plíšková wist voor het eerst in haar loop­baan het Pan Pacific Open op haar naam te schrijven. Het was haar elfde WTA-titel, de tweede van 2018.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Andreja Klepač en María José Martínez Sánchez hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het ongeplaatste Japanse duo Miyu Kato en Makoto Ninomiya won het toer­nooi. In de op zaterdag 22 september gespeelde finale versloe­gen zij het als eerste geplaatste Tsjechische koppel Andrea Sestini-Hlaváčková en Barbora Strýcová in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Kato had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Ninomiya een.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Tachikawa 2018
Tokio